(土御門天皇) (3 января 1196 — 6 ноября 1231) — 83-й император Японии, правил с 18 февраля 1198 по 12 декабря 1210. Прижизненное имя — Тамэхито (). Прозвания — Тоса-но-ин, Аха-но-ин.

Жизнеописание 
В 1198 становится Императором после отречения Императора Го-Тобы, продолжившем правление от имени сына (инсэй). Однако в 1210 Го-Тоба убедил его отречься в пользу младшего брата, ставшего Императором Дзюнтоку.

В Киото Минамото-но Мититика получает власть как , а в Камакуре с 1199 года до смерти Минамото но Ёритомо, Ходзё Токимаса становится гокэнином.

В 1221 году участвовал в смуте годов Дзёкю на стороне Императора Го-Тоба против бакуфу. После поражения заговора был сослан в Ава.

Семья 
Первенец Императора Го-Тобы. Мать: ?? (在子), дочь Минамото но Мититика (源通親).
 Императрица (Тюгу): Ойномикадо (Фудзивара) ?? (大炊御門（藤原）麗子)
 Фрейлина: Цутимикадо (Минамото) ?? (土御門（源）通子)
 Первая дочь: Принцесса Харуко (春子女王)
 Вторая дочь: Наследная Принцесса ?? (覚子内親王)
 Третий сын: Принц Дзинсукэ (仁助法親王) (Буддийский монах)
 Четвёртый сын: Принц Тикахито (静仁法親王) (Буддийский монах)
 Шестой сын: Принц Кунихито (邦仁王) (Император Го-Сага)
 Пятая дочь: Принцесса Хидэко (秀子女王)

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Кэнкю (1190—1199)
 Сёдзи (1199—1201)
 Кэннин (1201—1204)
 Гэнкю (1204—1206)
 Кэнъэй (1206—1207)
 Дзёгэн (1207—1211)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

Умершие 6 ноября
 02
Правители Азии XIII века